Lucie Hochmann, cycliste tchèque
 Jacques Hochmann, médecin et universitaire français
 Jiří Hochmann, cycliste tchèque